Николай Загорский: Загорский, Николай Григорьевич (1933—1992) — директор Липецкого тракторного завода.
 Загорский, Николай Петрович (1849—1893) — русский живописец-жанрист.